IV liga 2020/2021 – 13. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008. Startują w nich drużyny, grając w 21 grupach systemem kołowym. Sezon ligowy rozpoczął się w sierpniu 2020, ostatnie mecze rozegrane zostaną w czerwcu 2021 roku.

Zasięg terytorialny grup

Zasady spadków i awansów 
IV liga jest szczeblem regionalnym, pośrednim między rozgrywkami grupowymi (III ligi) i okręgowymi (V ligi).

Mistrzowie grup uzyskają awans do III ligi, natomiast od czterech do siedmiu ostatnich drużyn spadnie do odpowiedniej grupy okręgowej V ligi, przy czym liczba ta może zwiększyć się zależnie od liczby drużyn spadających z lig wyższych.

Grupa I (dolnośląska wschód) 

||rowspan=11|

Grupa II (dolnośląska zachód) 

||rowspan=11|

Grupa III (kujawsko-pomorska)

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=6|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=6|

 

|rowspan=1|

Baraże o IV ligę 
Zespoły, które zajęły miejsca 15 oraz 16 podczas sezonu zasadniczego Grupy III Kujawsko-Pomorskiej zagrały mecz barażowy o otrzymanie w IV lidze z drugimi zespołami Klasy okręgowej grupy Kujawsko-Pomorskiej I oraz grupy Kujawsko-Pomorskiej II.

W IV lidze utrzymały się Start Pruszcz oraz Orlęta Aleksandrów Kujawski.

Grupa IV (lubelska)

Runda I (kwalifikacyjna)

Grupa I (północna)

Grupa II (południowa)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=1|

||rowspan=9|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=8|

Grupa V (lubuska) 

||rowspan=14|

Grupa VI (łódzka) 

||rowspan=13|

Grupa VII (małopolska wschód)

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=9|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=5|

Grupa VIII (małopolska zachód)

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=8|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=4|

Grupa IX (mazowiecka północ) 

||rowspan=8|

Grupa X (mazowiecka centralna) 

||rowspan=8|

Grupa XI (mazowiecka południe) 

||rowspan=8|

Grupa XII (opolska) 

||rowspan=16|

Grupa XIII (podkarpacka)

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=7|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=7|

Grupa XIV (podlaska) 

||rowspan=11|

Grupa XV (pomorska)

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=9|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=7|

Grupa XVI (śląska I) 

||rowspan=11|

Grupa XVII (śląska II) 

||rowspan=12|

Grupa XVIII (świętokrzyska) 

||rowspan=15|

Grupa XIX (warmińsko-mazurska) 

||rowspan=9|

||rowspan=1|

Baraże o utrzymanie 

W IV lidze pozostają Pisa Barczewo i Błękitni Pasym.

Źródło:

Grupa XX (wielkopolska)

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=7|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=6|

Grupa XXI (zachodniopomorska) 

||rowspan=13|

Baraże o awans do III ligi 
Baraże o awans rozgrywano w przypadku, gdy na województwo przypadała więcej niż 1 grupa. W związku z tym, baraże rozegrano między mistrzami grup dolnośląskich, małopolskich, mazowieckich i śląskich.

Baraż mistrzów grup I i II 

Zwycięzca: Karkonosze Jelenia Góra

Baraż mistrzów grup VII i VIII 

Zwycięzca: Unia Tarnów

Baraż mistrzów grup IX, X i XI 

Zwycięzca: Pilica Białobrzegi

Baraż mistrzów grup XVI i XVII 

Zwycięzca: Odra Wodzisław Śląski

Przypisy 

2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie